Carlos Menjívar – ex calciatore salvadoregno, centrocampista
 Edrick Menjívar – calciatore honduregno, portiere
 Richard Menjívar – calciatore statunitense di origine salvadoregna, centrocampista